Busycon är ett släkte av snäckor. Busycon ingår i familjen Melongenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Busycon